Мовчанівський в'ї́зд ( — вулиця у Основ'янському районі Харкова, у районі Левади. Довжина 100 метрів. Починається від Мовчанівського провулку і упирається в забудову. Забудований переважно одноповерховими будинками. Є лише один триповерховий будинок.

Мовчанівський в'їзд
Левада (Харків)